За́ле (, ,  — Солава) — река в Баварии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, левый приток Эльбы.

Длина реки укоротилась разными строительными мероприятиями (с 1933 по 1942 г.) с 427 км до 413 км. Площадь бассейна — . Средний расход воды 100 м³/с.

Река берёт начало в горах Фихтель (Франкония) на высоте 828 м. Впадает в Эльбу у Барби. В Нижней Франконии её называют «Саксонская Зале» (), отличая таким образом от Франконской Зале.

На Зале расположены города Хоф, Йена, Галле, Лойна, Мерзебург и Бернбург.

17 сентября 1822 года из-за неразделённой любви, чувствуя себя обманутой во всех своих надеждах, в Зале утопилась немецкая писательница и поэтесса Луиза Каролина Брахманн (1777—1822).

Через Зале в черте города Галле перекинут мост Гибихенштейнбрюкке.

Примечания

Ссылки 
 Blaues Band in Sachsen-Anhalt — Saale

Притоки Эльбы
Реки Баварии
Реки Тюрингии
Реки Саксонии-Анхальт